

Sigle 
 Hash House Harriers
 H3 – superstrada in Slovenia

Biologia 
 Istone H3 – proteina istonica
 H3 – recettore dell'istamina
 H3 – Molecola di idrogeno

Cinema 
 H3, film del 2002 di Les Blair

Codici 
 H3 – codice vettore IATA di Harbour Air Seaplanes

Informatica 
 <h3>...</h3> – elemento HTML che crea un'intestazione di terzo livello

Altro 
 H3 – Harrison nº 3, orologio costruito da John Harrison nel XVIII secolo 
 Hummer H3 – modello di Hummer
 H3 – strada principale svizzera